Il Tempo del Sogno (in inglese Dreamtime) è l'epoca ancestrale antecedente alla formazione del mondo nella mitologia degli australiani aborigeni.

Musica 
Dreamtime – album dei The Cult del 1984
Dreamtime – album dei The Stranglers del 1986
 Dreamtime – traccia dell'album Magnification degli Yes del 2001
Dreamtime – Gruppo musicale britannico jazz fondato negli anni ottanta dal trombonista Nick Evans

Sport 
  Dreamtime – esercizio di livello V15/F8C nella disciplina sportiva del bouldering